Naselja:
 Dolenji Podboršt (Mirna Peč, Slovenija), naselje u općini Mirna Peč, Slovenija
 Dolenji Podboršt pri Trebnjem, naselje u općini Trebnje, Slovenija